

Codici 
 WOI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wologissi (Liberia)

Altro 
 Lingua woi –  (codice ISO 639-3 wbw), una delle lingue halmahera-cenderawasih